est un cartoon réalisé par Robert McKimson, sorti en 1960.

Il met en scène Elmer Fudd.

Synopsis

Fiche technique

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1960
Court métrage d'animation américain
Cartoon Looney Tunes
Film de Warner Bros
Film mettant en scène un chien